

Ранну () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ранну — колишня волость повіту Тартумаа.
 Ранну — селище у волості Елва повіту Тартумаа.
 Ранну — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Ранну — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.

Ранну — село в штаті Уттар-Прадеш.